Гранфельт:

 Гранфельт — финляндский дворянский род.
 Гранфельт, Нильс (1887—1972) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по шведской системе.
 Гранфельт, Ханс (1897—1963) — шведский дискобол и фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Гранфельт, Эрик (1883—1962) — шведский гимнаст и перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1908.